«Кубок Легенд 2018 имени Константина Ерёменко» — международный футбольный турнир для ветеранов (игроков старше 35 лет), десятый розыгрыш Кубка Легенд, который проходил 3—4 февраля 2018 года в Москве на Малой спортивной арене Лужники.

Матчи длились 40 минут (2 тайма по 20 минут). В составе команды — 5 полевых игроков и вратарь.

Жеребьёвка турнира состоялась 16 января.

3 февраля прошли матчи в двух группах по 3 команды. На следующий день победители групп встретились в финальном матче, занявшие вторые места в подгруппах разыграли 3-е и 4-е места, а последние места в подгруппах разыграли 5-е и 6-е места.

Все девять игр показывали в прямом эфире телеканал «Матч! Игра». Кроме того, матчи сборной России в группе и финальную встречу транслировал канал «Матч ТВ».

Лучший игрок турнира — россиянин Евгений Алдонин.

Участники 

Сборная Звёзд

Турнир

Группа A

Группа B

Плей-офф

Матч за 5 место

Матч за 3 место

Финал

Индивидуальный призы и награды 
 Лучший игрок «Кубка Легенд-2018» — Евгений Алдонин (сборная России).
 Лучший вратарь «Кубка Легенд-2018» — Стипе Плетикоса (Международная сборная звёзд).
 Лучший бомбардир «Кубка Легенд-2018» (11 голов) — Какау (сборная Германии).
 Специальная награда «За вклад в развитие футбола» — Франческо Тотти (сборная Италии).
 Специальная награда «За вклад в развитие футбола» — Зураб Орджоникидзе.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Организаторы турнира
 Кубок Легенд на Чемпионат.ру
 Кубок Легенд на sports.ru

Кубок Легенд
Футбольные соревнования в Москве
Футбол в России в 2018 году
2018 год в Москве